Айморес () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси. Население составляет 	149 404	 человека (на 2010 год). Площадь — 	8 315,265	 км². Плотность населения — 	17,97	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 571 279 096,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3920,57 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,716 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Айморес
 Алваренга
 Консейсан-ди-Ипанема
 Консельейру-Пена
 Консельейру-Пена
 Купараки
 Гоябейра
 Ипанема
 Итуэта
 Мутун
 Покрани
 Респлендор
 Санта-Рита-ду-Итуэту
 Тапаруба

Микрорегионы штата Минас-Жерайс